Э́дуард А́делберт До́йзи (; 3 ноября 1893, Хьюм, штат Иллинойс, США — 23 октября 1986) — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1943 году за открытие химической структуры витамина K (разделил премию с Хенриком Дамом, открывшим сам витамин).

Член Национальной академии наук США (1938), член Папской академии наук (1948).

Награды 
 Премия Уилларда Гиббса (1941)
 Нобелевская премия по физиологии и медицине (1943)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Эдуарда Дойзи на сайте Нобелевского комитета.

Медики США
Биохимики США
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Члены Национальной академии наук США
Члены Папской академии наук
Преподаватели Университета Вашингтона в Сент-Луисе
Преподаватели Сент-Луисского университета
Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Президенты Американского общества биохимии и молекулярной биологии
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Чикагского университета